Wojtas ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Wojtas (* 1987), polnische Handballspielerin
 Arkadiusz Wojtas (* 1977), polnischer Radrennfahrer
 Edward Wojtas (1955–2010), polnischer Politiker
 Jan Wojtas (* 1966), polnischer Biathlet
 Tadeusz Wojtas (* 1955), polnischer Radrennfahrer
 Wiktor Wojtas (* 1986), polnischer E-Sportler